Abasja (gemeente), een gemeente in de regio Samegrelo-Zemo Svaneti in Georgië
 Abasja (stad), de hoofdstad van deze gemeente